Cette page présente la généalogie des Lagides ou Ptolémées, dynastie hellénistique d'origine macédonienne qui a régné sur l'Égypte de 305 à 30 av. J.-C. Les noms féminins sont indiqués en italique.

Arbre généalogique

Autres membres de la dynastie des Lagides 
La liste présentée ci-dessous récapitule les princes, princesses et reines lagides ainsi que les personnalités issus d'autres dynasties (notamment de la dynastie séleucide) dont le pouvoir ou l'ascendance sont liés à un membre de la dynastie lagide.
 Lagos. Général macédonien, père de , fondateur de la dynastie.
 Arsinoé. Concubine de Philippe  de Macédoine, épouse de Lagos et mère de  selon Pausanias
 Thaïs. Courtisane athénienne, concubine de , mère de Lagos, Léonticos et Eireine.
 Artacama. Première épouse (en 324) de , fille du satrape perse Artabaze, sœur de Barsine, concubine d'Alexandre le Grand, et d'Artonis, épouse d'Eumène de Cardia.
 Eurydice. Deuxième épouse (en 321) de , mère de Lysandra, de Ptolémaïs, de Ptolémée Kéraunos, Méléagre et d'Argées.
 . Mariée en premières noces à un dénommé Philippe, mère d'Antigone d'Épire, première épouse de  d'Épire, mère de Magas, roi de Cyrène, et de . Puis troisième épouse (en 316) de , mère d' Philadelphe, de  Philadelphe et de Philatéra. Reine consort d'Égypte de 305 à 283.
 Lagos. Fils illégitime de  et de Thaïs.
 Léonticos. Fils illégitime de  et de Thaïs.
 Irène. Fille illégitime de  et de Thaïs, épouse d'Eunostos de Soles, roi de Chypre.
 Ptolémée Kéraunos. Fils aîné de  et d'Eurydice, il devient brièvement roi de Macédoine.
 Méléagre. Fils cadet de  et d'Eurydice, il devient très brièvement roi de Macédoine (en 279) à la mort de son frère. Il est déposé au bout de deux mois de règne par l'armée des Macédoniens qui le jugent inapte à régner face au péril celte.
 Argées. Fils de  et d'Eurydice.
 Lysandra. Fille de  et d'Eurydice, mariée en premières noces à Alexandre  de Macédoine et en secondes noces à Agathoclès de Thrace.
 Ptolémaïs. Fille de  et d'Eurydice, cinquième épouse de Démétrios  Poliorcète, mère de Démétrios Kalos, roi de Cyrène.
  Philadelphe. Fille de  et de , mariée en premières noces à Lysimaque, en secondes noces à son demi-frère Ptolémée Kéraunos, en troisièmes noces à son frère . Mère de Philippe, Lysimaque et Ptolémée de Telmessos, qu'elle a eu avec Lysimaque. Reine consort de Thrace de 299 à 281, de Macédoine de 285 à 279 et d'Égypte de 277 à 270.
 Philatéra. Fille de  et de .
 . Fille de Lysimaque et de Nikaia, première épouse (en 289) de  Philadelphe, mère de  Évergète , de Bérénice Syra et de Lysimaque. Reine consort d'Égypte de 283 à 278.
 Bilistiche. Troisième épouse de , mère de Ptolémée-Andromaque.
 Bérénice Syra. Fille de  et d', deuxième épouse (en 253) d' Théos, roi de Syrie, mère d'un fils de nom inconnu assassiné en 246. Reine consort de Syrie de 253 à 246.
 Lysimaque. Fils de  et d'.
 Ptolémée. Fils de  et de Bilistiche.
 Andromaque. Fille de  et de Bilistiche.
 . Fille de Magas de Cyrène et d'Apama, mariée en premières noces à Démétrios Kalos et en secondes noces à . Mère d', de Bérénice, de Lysimaque ou Antialcidas, d'Alexandre, de  Philopator et de Magas. Reine consort d'Égypte de 246 à 222.
 . Fille de  et de , épouse (en 220) de son frère , mère de  Épiphane. Reine consort d'Égypte à partir de 220.
 Bérénice. Fille de  et de .
 Lysimaque ou Antialcidas. Fils de  et de .
 Alexandre. Fils de  et de .
 Magas. Fils de  et de .
 Agathocléa. Possible deuxième épouse (vers 213-212) ou concubine de , fille d'Œnanthès, la sœur de son ministre Agathoclès.
  Syra. Fille d' Mégas, roi de Syrie, et de , épouse (194/193) de , mère de  Philométor, de  et de  Évergète . Reine consort d'Égypte de 194/193 à 181.
  Philométôr Soteira. Fille de  et de , mariée en premières noces (en -172) à son frère  et en secondes noces (en -144) à son autre frère . Mère de Ptolémée Eupatôr, roi de Chypre, de  Eupatôr, de  Évergète, de Cléopâtre Théa et de Ptolémée Memphitis. Reine consort d'Égypte de 172 à 145 et de 144 à 116.
 Ptolémée Eupator. Fils aîné de  et de , fut roi de Chypre.
  Évergète. Fille aînée de  et de , deuxième épouse (en 142) de son oncle . Mère de  Sôter , de  Alexandre , de Cléopâtre Tryphaena, de  et de Cléopâtre  Séléné . Reine consort d'Égypte de 142 à 116.
 Cléopâtre Théa. Fille de  et de . Mariée en premières noces (en -149) à Alexandre  Balas, en secondes noces (en 148-147) à Démétrios  Nicator, en troisièmes noces à  Évergète Sidêtês. Mère d' Dionysos, de  Philometor, d' Gryphos, d' Philopator, de  et de . Reine consort de Syrie de 149 à 125.
 Ptolémée Memphitis. Fils de  et de , assassiné par son propre père à l'âge de douze ans.
 Cléopâtre Tryphaena. Fille de  et de , épouse d'Antiochos  Gryphos, roi de Syrie, mère de  Théa Philadelphe. Reine consort de Syrie jusqu'en 111.
 . Fille de  et de , mariée en premières noces (en 115) à son frère  et en secondes noces (en -114) à Antiochos  Philopator, roi de Syrie. Possible mère de  Aulète et de Ptolémée de Chypre. Reine consort d'Égypte en -115 puis reine consort de Syrie de 114 à 112.
 Cléopâtre  Séléné . Fille de  et de . Mariée en premières noces (en 112) à son frère , en secondes noces (en -102) à , en troisièmes noces (en 96) à son beau-frère  et en quatrièmes noces (en 95) à son gendre  Eusèbe. Mère de  Philopator, de  Philométor Kybiosaktes et d' Asiaticus. Reine consort d'Égypte de 112 à 107, puis reine consort de Syrie de 102 à 95 et de 94 à 92.
 Irène. Concubine de , mère de Ptolémée Apion.
 Ptolémée Apion (le « Maigre »). Fils illégitime de , il est fait roi de Cyrène (116-96) à la mort de son père. À sa propre mort, il lègue son royaume à Rome.
 Ptolémée de Chypre. Fils de  et de , roi de Chypre de 80 à 58. À sa mort, l'île de Chypre devient une province romaine.
  Philopator. Fille de  et de Cléopâtre , mariée en premières noces à son oncle  et en secondes noces à son cousin . Reine consort d'Égypte jusqu'en 80.
 Cléopâtre  Tryphaena. Fille de  et de  ou plus probablement de  et de . Épouse (en 79) de  Aulète, mère de , de , d', de  et de . Reine consort d'Égypte de 79 à 58.  s'étant fait chasser d'Alexandrie par ses habitants, il n'y revient que grâce aux banquiers romains qui financent son armée pour qu'il reprenne son trône. À sa mort (naturelle) en 50, le Sénat envoie Jules César récupérer la dette financière de Ptolémée Aulète afin de rembourser ses propres dettes contractées lors de sa Guerre des Gaules.
 . Fille cadette de  et de Cléopâtre . Corégente d'Égypte de 49 à 46.
 Archélaos de Comana. Fils d'Archélaos, général au service de  Eupator, roi du Pount. Époux de , père d'Archélaos  de Comana. Roi consort d'Égypte jusqu'en 55.

Bien que la dynastie des Lagides cesse de régner sur l'Égypte à la mort de  et de Césarion, elle continue à exister à travers les trois enfants de Cléopâtre et de Marc Antoine qui ont été confiés à Octavie :
 Alexandre Hélios (« Soleil »). Fils aîné de Marc Antoine et de , frère jumeau de Cléopâtre Séléné . Roi d'Arménie de 34 à 30.
 Cléopâtre Séléné  (« Lune »). Fille de Marc Antoine et de , sœur jumelle d'Alexandre Hélios, épouse de , roi de Maurétanie, mère de Ptolémée de Maurétanie, de Drusilla de Maurétanie et de Cléopâtre de Maurétanie.
 Ptolémée Philadelphe. Fils cadet de Marc Antoine et de .

Les descendants de  et de Cléopâtre Séléné  sont :
 Ptolémée de Maurétanie. Roi de Maurétanie de 23 à 40 de notre ère. Assassiné à Lyon sur ordre de Caligula, le royaume de Maurétanie étant dissout et son territoire intégré à l'Empire romain.
 Drusilla de Maurétanie. Épouse un affranchi romain d'origine grecque, Marcus Antonius Félix, procurateur de Judée de 52 à 60 de notre ère.
 Peut-être Cléopâtre de Maurétanie.

Enfin, il convient de noter que la reine Zénobie de Palmyre prétend descendre des Lagides et de . Elle est peut-être une descendante de Drusilla de Maurétanie.

Notes et références

Bibliographie 
 . 
 .
 .

Articles connexes 
 Dynastie lagide
 Royaume lagide

Index égyptologique
Lagides
Lagides